Le mot Béjaïa désigne la transcription française du mot arabe بجاية en Algérie :

Toponymie 

 Béjaïa, commune de Petite Kabylie en Algérie.
 Daïra de Béjaïa, daïra de Petite Kabylie en Algérie.
 Wilaya de Béjaïa, wilaya de Petite Kabylie en Algérie.

Religion 
 Cimetière de Béjaïa, cimetière de Petite Kabylie en Algérie.

Enseignement 
 Université de Béjaïa, université de Petite Kabylie en Algérie.

Santé 
 Centre hospitalier universitaire de Béjaïa, centre hospitalier de Petite Kabylie en Algérie.
 Hôpital de Béjaïa, hôpital de Petite Kabylie en Algérie.

Transport 
 Gare de Béjaïa, gare ferroviaire de Petite Kabylie en Algérie.
 Port de Béjaïa, port de Petite Kabylie en Algérie.
 Aéroport de Béjaïa, aéroport de Petite Kabylie en Algérie.

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme